Waldstetten, un bourg d'Allemagne (arrondissement de Guntzbourg, Bavière)
 Waldstetten, une commune d'Allemagne (arrondissement d'Ostalb, Bade-Wurtemberg)

Voir aussi 
 Waldstätten, Suisse